La Contre-allée est le titre de plusieurs œuvres :
 La Contre-allée, un film réalisé par Isabel Sebastian en 1991
 La Contre-allée, un court métrage réalisé par Cécile Ducrocq en 2014
 La Contre Allée, une maison d'édition française.

Voir aussi 
 Contre-allée, un documentaire réalisé par Manuel Vidal en 2005.